Detlef Wolter ist der Name folgender Personen:
* Detlef Wolter (Komponist) (1933–2002), deutscher Komponist
 Detlef Wolter (Fußballspieler) (* 1955), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Detlev Wolter (* 1957), deutscher Diplomat